Матусово — село в Балейском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Матусовское».

География 
Село находится в юго-западной части района, на правом берегу реки Унды, на расстоянии примерно 18 километров (по прямой) к юго-западу от города Балей. К западу от Матусова проходит автодорога .

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.
Часовой пояс

История 
Было основано в XVIII веке крестьянами, приписанными к Нерчинскому сереброплавильному заводу. С 1851 года поселение вошло в состав территории Забайкальского казачьего войска. Входило в состав 3-го военного отделения ЗКВ. В начале 30-х годов XX века были организованны колхозы им. К. Е. Ворошилова и «Труд», впоследствии объединённые в колхоз им. К. Е. Ворошилова. С 1958 года в селе располагалась центральная усадьба колхоза «Путь к коммунизму».

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,3 %, женщины — соответственно 51,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 535 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб и библиотека.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Балейского района